Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 21 августа. 204 спортсмена из 45 стран разыграли шесть комплектов медалей — в личных и командных соревнованиях по выездке, конкуру и троеборью.

В связи с ограничениями по карантину животных соревнования проходили в Гонконге. Это второй случай в олимпийской истории, когда соревнования по конному спорту проходили на территории другого члена МОК, чем все остальные соревнования. В 1956 году основная часть олимпийских соревнований прошла в Мельбурне, но соревнования по конному спорту прошли на 5 месяцев ранее в Стокгольме по аналогичной причине. На этот раз турнир по конному спорту проходил параллельно с Олимпиадой в Пекине и других китайских городах.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Спортивные объекты 
Основная часть соревнований прошла в Спортивном институте Гонконга, а кросс был проведён у реки Бис.

Календарь и регламент 

Время — местное (UTC+8)

Соревнования по выездке проходят в три этапа (теста). По итогам Большого Приза определяются места в командном зачёте, 25 пар с лучшими результатами продолжают соревнования в личном первенстве.
В зачёт личного первенства идут результаты, показанные в Переездке Большого приза и КЮРе — произвольной программе, к участию в которой допускаются 15 лучших по итогам Переездки. На соревнованиях работают пять судей, каждый из которых оценивает все предусмотренные программой элементы управления лошадью по десятибалльной системе. Результат выражается в процентах набранных баллов по отношению к их максимально возможной сумме.

Порядок видов в троеборье — манежная езда, кросс, конкур. В манежной езде, включающей в себя элементы выездки, судейские оценки переводятся в штрафные очки. В кроссе и конкуре штрафные очки даются за ошибки на препятствиях и превышение лимита времени. Конкур проводится в два этапа (гита) — по результатам первого гита определяются победители командного зачёта, 25 лучших пар выходят во второй гит, где разыгрываются медали в личном первенстве.
Из-за сильных дождей в день проведения кросса его дистанция была уменьшена до 4560 метров.

Соревнования по конкуру в индивидуальном зачёте включают в себя квалификацию, состоящую из трёх гитов, и двухгитовой финал. После первых двух этапов квалификации борьбу за медали продолжают 50 пар, в финал выходят 35. По итогам первого гита финала остаются 20 участников с лучшими результатами.
В зачёт командных соревнований идут результаты второго и третьего гитов квалификации.

Соревнования

Индивидуальная выездка

Большой Приз

Переездка Большого Приза

КЮР Большого Приза

Командная выездка

Индивидуальное троеборье 
В скобках указаны места после каждого этапа

Командное троеборье 
В скобках указаны места после каждого этапа, курсивом — 2 худших результата, которые отбрасываются при подсчёте общей суммы

Индивидуальный конкур

Квалификация 
В скобках указаны места после каждого гита

Финал 
В анализах четырёх конкурных лошадей был обнаружен капсайцин — запрещённый препарат, повышающий чувствительность. Вследствие этого к финальному конкуру не были допущены Денис Линч (Лантинус), Бернардо Альвес (Чупа Чуп), Кристиан Альман (Костер) и лидировавшие по итогам квалификации Тони Андре Хансен и Камиро.

В скобках указано место после гита А

Перепрыжки за 3-е место

Перепрыжки за 1-е место

Командный конкур 
Курсивом выделен худший результат, который отбрасывается при подсчёте общей суммы, в скобках — место после первого раунда

Страны

Примечания

Ссылки 
 Конный спорт на официальном сайте Игр
 События Олимпиады на сайте «Конное обозрение»